

Miejscowości podstawowe w Polsce 
 Florek – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Kutno

Integralne części wsi w Polsce 
 Florek – część wsi Jaszczurowa w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz
 Florek – część wsi Janków Zaleśny w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków

Inne 
 Florek – założyciel firmy FAKRO
 Florek – stacja kolejowa w województwie łódzkim